Великий Ботіноваць — населений пункт у Хорватії, в Копривницько-Крижевецькій жупанії у складі громади Соколоваць.
 Малий Ботіноваць — населений пункт у Хорватії, в Копривницько-Крижевецькій жупанії у складі громади Соколоваць.